Juan Carlos Godoy puede referirse a:
 Juan Carlos Godoy o Anibal Llanes, cantante argentino;
 Juan Carlos "Yodi" Godoy, músico argentino, exintegrante de Vox Dei;
 Juan Carlos Godoy, futbolista ecuatoriano.